Améziane Khendek est un arbitre français de football né le  à Pabu. Il a été nommé arbitre de la fédération en 1996.

Matchs importants

Victime de projectiles 
Le samedi  durant la  de Coupe de France, Caen - Auxerre (1-2), l'arbitre Améziane Khendek a décidé de porter plainte. Après une fin de match qui a été houleuse, en rentrant aux vestiaires, il a été la cible, de divers projectiles, dont des bouteilles en verre et une bombe aérosol. Ce qui vaut au stade d'Ornano d'être suspendu pour une rencontre de championnat.

Notes et références

Liens externes 

 Ressources relatives au sport :  Soccerway Mondefootball (arbitres) Transfermarkt (arbitres) RacingStub(arbitres)
 Football : Améziane Khendek rejoint le Quimper Cornouaille
 Améziane Khendek. « Arbitrer est une passion »
 Avant Dijon, les 5 plus gros scandales d’arbitrage de l’histoire du SM Caen
 « J'appliquerai les consignes de sévérité »
 L'Hermine foot forge les arbitres de demain
 TROIS QUESTIONS À. . . Améziane Khendek arbitre Fédéral 1

Arbitre français de football